Das Dameneinzel der French Open 2009 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Ana Ivanović war die Titelverteidigerin. Siegerin wurde Swetlana Kusnezowa im Finale gegen Dinara Safina.

Qualifikation

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Dameneinzel
2009